Lipovica je lahko:
 Lipovica, Despotovac (Srbija)
 Lipovica, Lebane (Srbija)
 Lipovica, Leskovac (Srbija)
 Lipovica, Vlasotince (Srbija)